Солодуха — многозначный термин.

 Солодуха — блюдо из муки и солода.

Фамилия 
 Солодуха, Александр Антонович (род. 1959) — белорусский певец.
 Солодуха, Антон Яковлевич (1936—?) — советский шахтёр. Герой Социалистического Труда (1981).
 Солодуха, Глеб Иванович (род. 1994) — белорусский гребец-каноист.
 Нифонт (Солодуха) — митрополит Украинской православной церкви (Московского патриархата).

См. также